

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Joseph Knubel, (1881-1961), guide de haute montagne suisse ;
 Peter Knubel, (1832-1919), guide de haute montagne suisse ;

Homonymie de patronyme